Кростиц () — коммуна в Германии, в земле Саксония. Подчиняется административному округу Лейпциг. Входит в состав района Северная Саксония. 

Подчиняется управлению Кростиц.  Население составляет 3840 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 43,83 км². Официальный код  —  14 3 74 190.

Коммуна подразделяется на 12 сельских округов.

Ссылки 
 www.krostitz.de Официальная страница.

Города Саксонии